Croton benthamianus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton benthamianus, (Müll.Arg.) Lanj., 1931 : Croton matourensis
 Croton benthamianus,  Müll.Arg., 1873 : Croton palanostigma

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton